167. længdegrad kan henvise til:

 167. vestlige længdekreds
 167. østlige længdekreds